Aristomachus (Ἀριστόμαχος, Aristomachos, Aristomachus, Аристомах) – w mitologii greckiej może to być:
 Jeden z Heraklidów, syn Kleodaeusa, a prawnuk Heraklesa. Poprowadził próbą zdobycia Mykeny za panowania Tisamenusa, ale że błędnie zinterpretował wyrocznię, nie powiodło się i padł w bitwie. Był ojcem Temenusa, Kresfontesa i Aristodemusa.
 syn Lizymachy i Talaosa. Mógł być ojcem Hippomedona.
 Jeden z zalotników Hippodameii przed Pelopsem, został zabity przez Ojnomaosa.
 Legendarny władca Dorydy w XII w.p.n.e.
Może to być też:
 Bizantyjski urzędnik w Egipcie w VI wieku
 Władca Argos, strateg, Związek Achajski, III w. p.n.e.
 (Starszy) tyran Argos w pierwszej połowie IV wieku p.n.e.
 (Młodszy) syn Starszego

Przypisy

Bibliografia 
 Hans von Geisau, Aristomachos 1. In: Der Kleine Pauly (KlP). Band 1, Stuttgart 1964, Sp. 570.
 Anna Ferrari, Dizionario di mitologia, Litopres, UTET, 2006. .

Postacie w mitologii greckiej